Медоубрук има више значења:
 Медоубрук (Алабама)
 Медоубрук (Вирџинија)
 Медоубрук (Калифорнија)